Лучки́н (Лучкина́) — русская фамилия.

Известные носители 
 Лучкин, Александр Павлович (1902—1941) — председатель Горьковского облисполкома.
 Лучкин, Василий Владимирович — Георгиевский кавалер; полковник; № 9699; 26 ноября 1855.
 Лучкин, Владислав Геннадьевич (род. 1982) — российский хоккеист.
 Лучкин, Иван Филиппович — Георгиевский кавалер; войсковой старшина; № 5317; 1 декабря 1835.
 Лучкин, Леонид Борисович (1938—1970) — поэт, сценарист документальных фильмов.
 Лучкин, Николай Иванович (1906—1980) — советский спортсмен и тренер по тяжёлой атлетике.

См. также